Night Work (в переводе с англ. — «Ночная работа») — третий студийный альбом американской диско-поп-группы Scissor Sisters, выпущенный 28 июня 2010 года.

Об альбоме 
В мае 2010-го музыканты сообщили, что уничтожили предыдущую версию готовящегося альбома в 2009-м. Лидер группы Джейк Ширз сказал: «Если это не было чем-то, чем мы смогли бы полностью заразиться и чему предаться, мне кажется, группа бы на этом распалась».

В записи финального трека «Invisible Light» принял участие английский киноактёр Иэн Маккеллен, в частности прочтя текст: «Вавилон, где смертельная башня из алмазов стала местом пробуждения для шлюх, гладиаторов и праздной молодежи».

Список композиций

Участники записи 
 Джейк Ширз — вокал, клавишные
 Бэйбидэдди — бас-гитара, вокал, гитара
 Ана Матроник — вокал
 Дель Маркиз — гитара, бас-гитара
 Пэдди Бум — ударные

Места в чартах

Примечания 

Альбомы глэм-рока
Альбомы Scissor Sisters